Alkonost peut désigner :
 Alkonost, une créature mythologique slave ;
 Alkonost, un groupe russe de metal ;
 Alkonost, une maison d'édition française.